Silva Vieira ist der Name folgender Personen:

 Silva Vieira (Malerin), portugiesische Malerin

Silva Vieira ist der Familienname folgender Personen:

 Clayson Henrique da Silva Vieira (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Jorge Silva Vieira (1934–2012), brasilianischer Fußballtrainer
 Julião José da Silva Vieira (1793–1855), portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter
 Uelliton da Silva Vieira, eigentlicher Name von Uelliton (* 1987), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Vieira da Silva